Тауэр:

 Тауэр, Гарольд (1911—1994) — американский гребец.
  (род. 1938) — американский композитор.
 Тауэр, Джон (1925—1991) — республиканский сенатор США от штата Техас (1961—1985).
 Тауэр, Леонард (род. 1949) — разработчик свободного программного обеспечения.
 Тауэр, Татьяна Лазаревна (1945—1994) — российская советская арфистка.
 Тауэр, Уэллс (род. 1973) — американский писатель.
 
 Тауэр, Фрэнк — объект городских легенд.